Мирослав Катетов (; 1918—1995) — чехословацкий , ректор Карловского университета (1953—1957), академик Академии наук Чехословакии (1962). Основные труды — по общей топологии.

Также известен как шахматист: международный мастер и участник крупных международных турниров.

Биография 
Родился в Чембаре (ныне — город Белинский Пензенской области) в семье добровольца Чехословацкого корпуса и русской матери, с 1923 года жил в Чехословакии.
В 1935—1939 годы учился на факультете наук Карлова университета в Праге.
В связи с началом войны, университеты были закрыты и учёбу пришлось прекратить.
Свою диссертацию он подал на рассмотрение незадолго до закрытия университета, но защитить её пришлось только после войны, в июне 1945 года.

Во время войны работал в психологическом институте, занимался статистическим анализом данных, при этом участвовал в частных математических семинарах (университеты в годы войны были закрыты), в 1940 году опубликовал первую работу по топологии.

С 1945 года работает в Карловом университете на факультете наук (), а в 1952 году стал первым деканом образованного математико-физического факультета. С 1953 года — профессор, в том же году удостоен государственной премии Чехословакии за работы по теории размерности и избран членом-корреспондентом Академии наук ЧССР. В период с 1953 по 1957 год был ректором Карлова университета. С 1961 года работал в Математическом институте Академии наук ЧССР, а с 1962 года — действительный член национальной академии.

С 1989 года принял активное участие в реформе Академии наук Чехословакии.

Математика 
Катетов опубликовал около 70 научных статей, в основном по общей топологии и функциональному анализу, поздние работы посвящены математической теории энтропии и приложениям математики к психологии и медицине.

В работе 1951 года установил тождество топологической и большой индуктивной размерности для метрических пространств, именно этот результат был отмечен чехословацкой государственной премией.

Среди других общетопологических результатов:
Доказательство существования жёсткой булевой алгебры.
Промежуточная теорема для нормальных пространств.
Обобщение результата Сироты по характеристическим свойствам компактности для паракомпактных пространств.
Нахождение фундаментальных свойств  на ультрафильтрах.
Вложимость  в .
Исторически первое доказательство существование .
Ответил на вопрос Урысона о существовании неполного универсального конечно-однородного пространства.

Результат 1970-х годов — модель распространения рассеянного склероза, построенная средствами теории катастроф, также среди поздних публикаций — работы по функциональному анализу и шенноновской энтропии.

Шахматы 
Национальный мастер по шахматам с 1938 года, в 1942 и 1946 годах был чемпионом Праги, а на чемпионате Чехословакии 1946 года занял 2-е место. С 1951 года международный мастер.

Участник матча Москва — Прага 1946 года. Лучший результат в международном турнире: Прага (1943) — 3-е место (после Александра Алехина и Пауля Кереса). Составитель шахматных задач и этюдов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Мирослава Катетова на сайте 365chess.com

Шахматисты Чехословакии
Шахматные композиторы по алфавиту
Международные мастера по шахматам
Топологи
Ректоры вузов Чехии